Kugler puede referirse a:
 Municipio de Kugler (Kugler Township), Minnesota

Apellido 
 Victor Kugler
 Franz Xaver Kugler

Kügler 
Kügler (Kuegler):
 Michael Kügler
 Rudolf Kügler
 Sabine Kuegler